Gunnar Thoresen (1920-2017), footballeur norvégien.
 Hallvar Thoresen (1957-), footballeur norvégien, fils de Gunnar Thoresen.
 Magdalene Thoresen (1819-1908), écrivaine norvégienne.
 Patrick Thoresen (1983-), joueur de hockey sur glace norvégien.
 
 Steffen Thoresen (1985-), joueur de hockey sur glace norvégien, frère de Patrick Thoresen.
 Stian Tomt Thoresen (1976-), musicien et chanteur norvégien
 Suzanne Thoresen (1858-1914), féministe norvégienne, fille de Magdalene Thoresen et épouse de Henrik Ibsen.
 Synnøve Thoresen (1966-), biathlète norvégienne.
  (1947-), homme politique norvégien.

Homonymie de patronyme norvégien